Desa Sridadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sridadi (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 109,09), Jawa Tengah, 
 Desa Sridadi (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 111,39), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar